Владимир Генин:
 Генин, Владимир Бониславович (1929—2019) — советский и российский артист оперетты, солист Краснодарского музыкального театра, заслуженный артист РСФСР (1960).
 Генин, Владимир Михайлович (род. 1958) — российско-немецкий композитор, пианист и музыкальный педагог.